El elegido puede referirse a:

El elegido, película de 2016.
El elegido, telenovela de 2011.
El elegido, película francesa de 2006 (Le concile de pierre, título original).
El elegido, personaje de Star Wars.
El elegido, programa de televisión chileno.